Улица Акаде́мика Крыло́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память об академике Алексее Николаевиче Крылове (1863—1945).

Крым 
 Улица Академика Крылова — улица в Севастополе.

Россия 
 Улица Академика Крылова — улица в городе Алатыре.
 Улица Академика Крылова — улица в городе Большой Камень.
 Улица Академика Крылова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Академика А. Н. Крылова — улица в Чебоксарах.

Крылов